El Puesto puede referirse a:

El Puesto, localidad en el departamento Santa María, provincia de Catamarca, Argentina;
El Puesto, localidad en el Departamento Tinogasta, Provincia de Catamarca, Argentina;
El Puesto, localidad en la Provincia de Jujuy, Argentina.